В'язівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії у XIX — першій чверті XX століття:

 В'язівська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 В'язівська волость — Черкаського повіту Київської губернії.